A77 ou A-77 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Électronique  
 Revox A77, un magnétophone à bande produit par la firme Revox.

Médecine 
 Fièvre pourprée (Rickettsioses à tiques), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroutes
  Autoroute espagnole A-77 reliant El Gantxo à Alicante ;
  Autoroute française A77 reliant Poligny à Sermoise-sur-Loire ;
  Autoroute néerlandaise A77 reliant Boxmeer à la frontière allemande.

Route
  Route britannique A77 reliant Glasgow à Portpatrick en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres